I Saw the Light steht für:

 I Saw the Light (Hank-Williams-Lied), Lied von Hank Williams (1947)
 I Saw the Light (Film), US-amerikanischer Film von Marc Abraham (2015) 

Siehe auch:
 I See the Light, Lied von Alan Menken (2010)